

Un groupe d'animaux sauvages ou domestiques 
 Troupe, un groupe d’animaux sauvages de même espèce

Un groupe de militaires 
 Troupe, une unité militaire de petite taille
 Troupe, un groupe de soldats
 Troupe aéroportée

Un groupe de civils 
 Troupe, un groupe de personnes issues du théâtre, de la musique, de l'écriture, du dessin, du jeu scénique,  de la photographie, de la peinture, de l'humour, de la danse, ou de toute autre forme d'expression artistique.
 Troupe de théâtre
 Troupe du Roy
 Troupe de Molière
 Troupe, dans le Scoutisme, une unité d'éclaireurs

Voir aussi 
 Troupe d'élite, film de José Padilha, sorti en 2007